Une Balle dans la tête (Die xue jie tou - 喋血街頭), film de John Woo sorti en 1990 ;
 Une balle dans la tête (Hard as Nails) est un roman policier de Dan Simmons paru en 2003. C’est le dernier roman de la trilogie commencée avec Vengeance et Revanche et qui a pour héros le détective Joe Kurtz ;
 Bullet in the Head est une chanson du groupe Rage Against the Machine.